Текст:

 Текст — в общем плане связная и полная последовательность символов.
 Текстовые данные, текстовый формат — представление информации в вычислительной системе в виде последовательности печатных символов.
 Текстовый файл — компьютерный файл, содержащий текстовые данные, как правило, организованные в виде строк.
 Текст — типографский шрифт, кегль которого равен 20 пунктам. Согласно ОСТ 29.127-96 применяется для печати книжных изданий для детей младшего возраста.
 «Текст» — московское книжное издательство, основано в 1988 году.
 «Текст» — роман российского писателя Дмитрия Глуховского (2017).
 «Текст» — фильм по одноимённому роману Дмитрия Глуховского (2019).